É um departamento da Polícia Civil do Estado de São Paulo, com sede no Palácio da Polícia, na cidade de São Paulo, Brasil.

O Decreto Estadual n. 58.150, de 21 de junho de 2012, alterou a denominação do Departamento de Identificação e Registros Diversos da Polícia Civil – DIRD para Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas – DECADE, e dispôs sobre sua organização.

O DECADE é um órgão de apoio e execução da Polícia Civil, responsável pelos serviços dessa natureza relativos à vigilância e capturas, atendimento ao turista (nas áreas abrangidas pelos aeroportos de São Paulo-Congonhas, Internacional de São Paulo-Guarulhos, Aeroporto Internacional de Viracopos-Campinas, no Porto de Santos e nos sistemas de transportes de responsabilidade da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, no Município de São Paulo), em locais de eventos de repercussão nacional e internacional, controle e fiscalização de produtos controlados e registros diversos.

Polícia Civil do Estado de São Paulo